Condado de Wise es el nombre de dos condados en los Estados Unidos;

  Condado de Wise (Texas).
  Condado de Wise (Virginia).